Samary ist:

 eine französische Schauspielerin, siehe Jeanne Samary
 ein Dorf in der Westukraine (ukrainisch Самари, Oblast Wolyn, Rajon Kowel), siehe Samary (Kowel)
 ein Dorf in der Zentralukraine (ukrainisch Самари, Oblast Poltawa, Rajon Schyschaky), siehe Samary (Schyschaky)